Die Lakeside World Professional Darts Championship 2011 war die 34. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 1. bis zum 9. Januar 2011 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Martin Adams. Er konnte seinen Titel durch einen 7:5-Erfolg über Dean Winstanley erfolgreich verteidigen und gewann seinen insgesamt dritten WM-Titel. Winstanley erreichte das Finale bei seiner ersten Teilnahme an der Weltmeisterschaft, dies gelang vor ihm nur wenigen Spielern.

Die Titelverteidigerin bei den Damen Trina Gulliver konnte ihren Titel ebenfalls verteidigen. Sie gewann im Finale gegen Rhian Edwards aus Wales mit 2:0.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers fand vom 1. bis zum 3. Januar 2011 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 4. und 5. Januar 2011 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 6. und 7. Januar 2011 das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 8. Januar 2011 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 9. Januar 2011 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Martin Atkins
  Stephen Bunting
  Darryl Fitton
  Alan Norris
  John Walton
  Ross Smith
  Tony West
  Steve Douglas
  Dave Chisnall
  Ted Hankey
  Martin Phillips

Sieger des Qualifikationsturniers
  Shaun Griffiths
  Alan Soutar
  Jan Dekker
  Arno Merk
  Andy Boulton

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 7. Januar 2011 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Lorraine Farlam
  Patricia De Peuter
  Wendy Reinstadtler
  Rhian Edwards

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in Frimley Green